«M. Pokora» — дебютний студійний альбом французького поп-співака Метта Покори. Реліз відбувся 2 листопада 2004 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт M. Pokora

Альбоми M. Pokora
Дебютні альбоми 2004
Франкомовні музичні альбоми